Behrens steht für:

 Behrens (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (1651) Behrens, ein Asteroid
 Joh. Friedrich Behrens AG, börsennotierter Hersteller von Druckluftnaglern
 Fritz Behrens (Schiff, 1977), Seenotrettungsboot
 Fritz Behrens (Schiff, 1981), Rettungskreuzer

 Zum Architekturbüro Behrens & Neumark siehe die Artikel Heinrich Wilhelm Behrens und Friedrich Neumark.

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Behrens (Texas)

Siehe auch: 
 Berens
 Berenz
 Behrendt
 Berend
 Berends
 Berendt
 Behrend
 Behrends
 Bährens
 Baehrens
 Kapitän Behrens